Elizabeth Thompson peut désigner : 
 Elizabeth A. Thompson (née en 1949), statisticienne américaine d'origine britannique ;
 Elizabeth Thompson (1846-1933), peintre britannique.